Deskriptor može značiti:
Deskriptor (računarstvo), riječ ili skup riječi koji se koristi kod pronalaženja dokumenata koji su pohranjeni u memoriji.
Deskriptor (informacijske znanosti), normirana riječ ili skup riječi iz indeksnog jezika koji opisuje osnovni sadržaj nekog dokumenta, teksta, zapisa.
Deskriptor (enciklopedistika i terminografija), riječ ili skup riječi koji opisuje osnovni sadržaj onoga o čemu se govori u enciklopedijskom članku.